Alaja steht für:

 Alaja (Landschaft) im Pamir (Gebirge)
 Alaja (Tscheleken), Ort auf der Tscheleken-Halbinsel, Turkmenistan

Alaja  ist der Familiennamens folgender Personen: 
 Ahlam al-Alaja, jemenitische Landwirtin
 Erkki Alaja (* 1952), finnischer Fußballspieler und Sportfunktionär 
 Osmo Alaja (1915–2001), finnischer Geistlicher, Bischof von Mikkeli 
 Pertti Alaja (1952–2017), finnischer Fußballspieler und -funktionär